Regatul Poloniei se poate referi la:
 
 Regatul Poloniei (1385-1569)
 Regatul Poloniei, sau Coroana Regatului Poloniei, ca parte a statului polono-lituanian, (1569-1791 [1795]) 
 Confederația Generală a Regatului Poloniei (1812-1813) 
 Polonia Congresului, stat polonez autonom în uniune personală cu Imperiul Rus (1815-1831)
 Regatul Poloniei (1916-1918), stat marionetă al Imperiului German și al Austro-Ungariei

Dezambiguizare